Петраке — фамилия и имя:

 Петраке, Штефан (1949—2020) — советский молдавский музыкант.
 Пойнару, Петраке (1799—1875) — румынский учёный.

См. также